Андре Агаси је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Горана Иванишевића резултатом 3-0 предаја.

Носиоци

 Томас Мустер (друго коло)
 Пит Сампрас (полуфинале)
 'Андре Агаси (победник)
 Мајкл Ченг (четвртфинале)
n/a
 Горан Иванишевић (финалиста)
 Џим Куријер (четвртфинале)
 Томас Енквист (друго коло)
 Вејн Фереира (друго коло)
 Серђи Бругера (треће коло)
 Марк Росе (четврто коло)
 Андреј Медведев (четврто коло)
 Марсело Риос (треће коло)
 Алберт Коста (треће коло)
 Арно Беч (полуфинале)
 Тод Мартин ''(четврто коло)
|
<li>  Маливај Вошингтон (треће коло)
<li>  Ренцо Фурлан (треће коло)
<li>  Марк Вудфорд (друго коло)
<li>  Јан Симеринк (друго коло)
<li>  Седрик Пиолин (треће коло)
<li>  Тод Вудбриџ (треће коло)
<li>  Рихард Крајичек (четврто коло)
<li>  Паул Хархојс (четврто коло)
<li>  Марк Филипусис (друго коло)
<li>  Бајрон Блек (треће коло)
<li>  Магнус Ларсон (друго коло)
<li>  Ги Форже (друго коло)
<li>  Јонас Бјеркман (треће коло)
<li>  Андреа Гауденци (друго коло)
<li>  Хавијер Франа (друго коло)
<li>  Јакоб Хласек (треће коло)
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Тенис 1996.